Мунда — власна назва.

Топоніми 
 Мунда — римська назва річки Мондегу.

Інші 
 Мунди — народ в Індії.